А1 може да се отнася за:

Автомагистрали с обозначение А1 
 Автомагистрала А1 – Тракия (България)
 Автомагистрала А1 (Италия)
 Автомагистрала А1 (Словения)
 Автомагистрала А1 (Франция)
 Автомагистрала А1 (Хърватия)
 Автомагистрала А1 (Сърбия)

Телекомуникации 
 А1 Телеком Аустрия Груп – европейски клон на мексиканската далекосъобщителна компания „Америка Мовил“ в съдружие с правителството на Австрия. Включва компаниите:
 А1 Австрия – телекомуникационен оператор в Австрия
 А1 България – телекомуникационен оператор в България (до 21 май 2018 г. Мтел)
 А1 Словения – телекомуникационен оператор в Словения
 А1 Хърватия – телекомуникационен оператор в Хърватия
 А1 Сърбия – телекомуникационен оператор в Сърбия
 А1 Македония – телекомуникационен оператор в Северна Македония
 А1 Digital – европейски доставчик на технологични услуги за IoT, облачно съхранение, мрежа и киберсигурност
 А1, частна телевизия в Северна Македония.

Други 
 А1 – формат за хартия с размери 594 × 841 mm
 Ауди A1 – модел леки автомобили
 А1 Ринг, писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се близо до Шпилберг, Австрия